Exothecinae — подсемейство стебельчатобрюхих перепончатокрылых семейства браконид.

Описание 
Дорсальные кили первого брюшного тергита обычно не соединяются в основании тергита, если соединяются (некоторые Clinocentrini и Rhysopolini), то яйцеклад не короче половины длины брюшка. Второй тергит без базального треугольника, между ним и первым тергитом щель слабозаметная. Внутренний край глаз без вдавления или оно слабое. Первый и второй тергиты без среднего валика и часто второй тергит нескульптированный. Коготки ног простые. Яйцеклад различной длины, но нередко длиннее половины брюшка.

Экология 
Эти бракониды являются эктопаразитами личинок микрочешуекрылых, реже — жесткокрылых, двукрылых и пилильщиков. Личинка хозяина не мумифицируется.

Палеонтология 
В ископаемом состоянии известны из эоценового камбейского янтаря (Индия).

Систематика 
В составе подсемейства:

Примечания 

Бракониды
Подсемейства насекомых